Placostegus benthalianus är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1885. Placostegus benthalianus ingår i släktet Placostegus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
benthalianus